Maria de la Fuente ist der Name folgender Personen:
  
*María de la Fuente (Sängerin) (1918–2013), argentinische Tangosängerin
Maria de la Fuente (Schauspielerin) (* 1977), mexikanische Schauspielerin